МВ, мВ (кириллицей) — аббревиатура, может означать:
 Механизированные войска — наименование рода войск в РККА, в период 1929—1936 годов.
 «Машина времени» — советская и российская рок-группа.
 «Мелитопольские ведомости» — мелитопольский медиахолдинг, а также одна из издаваемых им газет.
 Метровые волны — частотный диапазон электромагнитного излучения, радиоволны с длиной волны от  до .
 Механик-водитель — лицо, профессионально занимающееся управлением, обслуживанием и ремонтом управляемой им специализированной колёсной и гусеничной техники (часто — боевой; например, танка).
 Милливольт (мВ) и мегавольт (МВ) — единицы измерения электрического потенциала и напряжения, производные от вольта.
 Минеральная вата — тепло- и звукоизоляционный материал.
 Мотор-вентилятор.

См. также 
 MB (латиницей)
 .mv — национальный домен верхнего уровня для Мальдив.